(1887–1954), ingénieur allemand.
 , musicien allemand.
  (1877-1958), homme politique allemand.
 Hartmut Häussermann (1943-2011), sociologue et urbaniste allemand.
 Mischa Hausserman (né en 1941), acteur autrichien.
  (1896-1984), romancière allemande.

Voir aussi 
Pascal Haüsermann (1936-2011), architecte suisse utopiste spécialisé dans les maisons bulles et l'architecture organique.